Stadion (grekiska) eller stadium (latin) kan avse:

Stadion
 Stadion (musikgrupp) – ett rockband från Stockholm
 Stadion (mått och arena) –  ett antikt längdmått av grekiskt ursprung och grekiska och romerska arenor
 Stadion (Olympia) – en plats i Olympia i Antikens Grekland
 Stadion (skivbolag) – en svensk skivetikett
 Stadion (tunnelbanestation) – en station i Stockholms tunnelbana vid Stockholms stadion
 Stadion, Malmö – en fotbollsstadion i Malmö.
 Stadionområdet, Malmö – ett område i Malmö
 Stockholms stadion – en arena för idrottsevenemang och konserter på Norra Djurgården i Stockholm

Personer
 Johann Philipp von Stadion (1763–1824), en österrikisk statsman

Stadium
 Stadium – en romersk idrottsarena och längdmått, se stadion (mått och arena)
 Stadium (detaljhandelskedja) – en svensk detaljhandelskedja som säljer sportutrustning

Se även
 Arena – ett avgränsat område med läktare för konserter, idrott och liknande arrangemang
 Olympiastadion – ett namn som brukar användas om huvudstadion under Olympiska sommarspelen